Антология:

 Антология — сборник избранных произведений (литературных, философских, музыкальных) разных авторов.
 Телесериал-антология — телесериал, каждая серия которого имеет свой собственный сюжет.
 Антология (альбом) — трёхдисковый концертный видеоальбом русской фолк-группы «Рада и Терновник», изданный в 2008 году.
 Антология (геология) — данные в математической и компьютерной геологии.